Владимир Воинов: Воинов, Владимир Васильевич (1882—1938) — русский поэт-сатирик и прозаик.
 Войнов, Владимир Сергеевич (1941—1989) — советский футболист.